Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2013 (Дивізіон І) — чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у двох групах: Група А Ставангер (Норвегія) та Група В Страсбург (Франція) з 7 по 13 квітня 2013 року.

Група А

Бомбардири 

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Каміла Лунд Нільсен
 Найкращий захисник:  Аяка Токо
 Найкращий нападник:  Ліне Біалік

Група В

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Клавдія ван Ліювен
 Найкращий захисник:  Афіна Локателлі
 Найкращий нападник:  Маріон Аллемоз

Посилання 
 Група А  
 Група В   
 Архів на сайті hockeyarchives  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2013 у хокеї з шайбою